

Bateaux 
 Classe Kagerō
 
 , un destroyer de classe Murakumo lancé en 1899 ;
 le , un destroyer de classe Kagerō lancé en 1938 qui participe à la Seconde Guerre mondiale.

Titres

Littérature 
 Kagerō nikki, classique de la littérature japonaise ;
 , chapitre 52 du Dit du Genji.

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo japonais ;

Musique 

 , un single de  ;
 , single du groupe  ;
 , un single de Scandal.

Divers 
 Kagero, personnage du manga Basilisk.

Toponyme 
 , un cours d'eau sud-soudanais.